Golightly est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme

Personnalités 
Holly Golightly (né en 1966), chanteuse et compositrice britannique
 (née en 1964), artiste de comics américaine
Gage Golightly (née en 1993), actrice américaine
John Golightly (né en 1936), acteur britannique
W. L. Golightly (1900-1974), joueur de basket-ball américain

Personnages fictifs 
 Craig Golightly, personnage de 
 Holly Golightly, personnage de la nouvelle Petit Déjeuner chez Tiffany de Truman Capote
 Révérend Mervyn Golightly, personnage de Les Enquêtes de Morse

Homonymie de patronyme